Соколац () —  одна из 6-ти общин (муниципалитетов), составляющих Град (городской округ) Источно-Сараево в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр находится в собственно городе Соколац.

Население 
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 12 607 человек, в том числе в городе — 5 919  человек.

Этнический состав населения общины

Населённые пункты 
В состав общины входит 96 населённых пунктов, в том числе город Соколац.

Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг., чел.:

Примечания 

Общины Республики Сербской